Heuchlingen ist der Name mehrerer Orte in Baden-Württemberg:
 Heuchlingen, Gemeinde im Ostalbkreis
 Heuchlingen (Bad Friedrichshall), Wohnplatz in der Stadt Bad Friedrichshall im Landkreis Heilbronn
 Heuchlingen (Gerstetten), Ortsteil der Gemeinde Gerstetten im Landkreis Heidenheim
 Heuchlingen (Schrozberg), Weiler im Stadtteil Riedbach von Schrozberg im Landkreis Schwäbisch Hall

Heuchlingen bezeichnet Anwesen:
 Heuchlinger Mühle, Mühlenanwesen in der Stadt Bad Friedrichshall, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Schloss Heuchlingen, Staatsdomäne in der Stadt Bad Friedrichshall, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg